Англес — город и муниципалитет в Испании, провинция Жирона
 Англес — кантон во Франции, департамент Тарн
 Англес — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Кастельно-д’Англес — коммуна во Франции, департамент Жер